Pierre Van Huffel (ook: Pieter Van Huffel) (omstreeks 1800), Gents industrieel en portretschilder.
Eugène Van Huffel (1803-1859), zoon van Pierre, Belgisch politicus.
Albert Van Huffel (1877-1935), Belgisch architect.
Peter van Huffel (Djay Alias) (1970-), Nederlandse dj.
Peter van Huffel (1978-), Canadese jazz-saxofonist, -klarinettist en componist.
Wim Van Huffel (1979-), Belgisch wielrenner.